Der Grand Prix Hassan II 2003 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. April 2003 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war Lokalmatador Younes El Aynaoui, der als Setzlistenerster erneut das Finale erreichte. Er unterlag dort dem Franzosen Julien Boutter. Dieser gewann damit seinen einzigen Karrieretitel im Einzel. Im Doppel siegten Stephen Huss und Myles Wakefield im Vorjahr, die beide in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahmen. Das Finale gewann die tschechische Paarung aus František Čermák und Leoš Friedl und fuhren damit ihren dritten gemeinsamen Titel ein.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Casablanca